Ceres (planeta anão)
 Ceres (mitologia) - deusa romana da agricultura
 Ceres (selos) - o conjunto de séries de selos emitidos em Portugal entre 1911 e 1931
 Guerreiras Mágicas de Rayearth, Manshin de Umi no anime Guerreiras Mágicas de Rayearth
 CERES - Equipamento de sensoriamento de alguns satélites do Sistema de Observação da Terra
 Ceres Esporte Clube - clube brasileiro de futebol de Goiás
 Céres Futebol Clube - clube brasileiro de futebol do Rio de Janeiro

Localidades 

 Ceres (Goiás)

 Ceres (Turim)

 Ceres (Califórnia)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos